Barva lahko pomeni:
 Barva - barva predmeta
 barva igralnih kart - eno od štirih barv kart